Tegmentum (von lateinisch tegere bedecken, „Decke“, „Haube“) bezeichnet:
 eine Schicht im Bereich des Hirnstamms, siehe Tegmentum (Gehirn)
 einen Typ der Deckflügel von Insekten, siehe Tegmina
 eine Hautschicht der Käferschnecken

Siehe auch:
 Tegmen